Brakke bezeichnet:
 Die Brakke, eine Gemeinde in Bitou, Distrikt Eden, Provinz Westkap in Südafrika
 De Brakke Grond, flämisches Kulturzentrum in Amsterdam
 De Brakke Hond, niederländische Literatur-Zeitschrift

Brakke ist der Familienname folgender Personen:
 David Brakke (* 1961), US-Kirchenhistoriker
 Jaap Brakke (* 1947), niederländischer Museumsleiter
Siehe auch:
 Brake
 Bracke